Cooper Car Company – brytyjska firma samochodowa
 Cooper – nazwisko
 Osoby noszące nazwisko Cooper:
 Adam Cooper – brytyjski aktor, choreograf, tancerz,
 Adam Ashley-Cooper – australijski rugbysta,
 Adrienne Cooper – amerykańska piosenkarka,
 Alice Cooper – amerykański wokalista i muzyk hardrockowy,
 Anna Julia Cooper – amerykańska pisarka, wykładowczyni, feministka,
 Anthony Ashley-Cooper – strona ujednoznaczniająca,
 Armando Cooper – panamski piłkarz,
 Ashley Cooper – australijski tenisista, zdobywca Pucharu Davisa w 1957 r.,
 Anderson Cooper – amerykański dziennikarz, autor i osobowość telewizyjna,
 Andrew Cooper – australijski wioślarz,
 Astley Paston Cooper – angielski chirurg, 
 Besse Cooper – amerykańska superstulatka,
 Bob Cooper – amerykański muzyk jazzowy,
 Brad Cooper – australijski pływak,
 Bradley Cooper – amerykański aktor, reżyser i producent filmowy,
 Brett Cooper – amerykański zawodnik mieszanych sztuk walki,
 Brittnee Cooper – amerykańska siatkarka,
 Cecil Cooper – amerykański baseballista, 
 Chris Cooper – amerykański aktor filmowy i telewizyjny,
 Christin Cooper – amerykańska narciarka alpejska,
 Chuck Cooper – afroamerykański koszykarz,
 Cynthia Cooper – amerykańska księgowa,
 Colin Cooper – piłkarz angielski,
 Cynthia Cooper-Dyke – amerykańska koszykarka oraz trenerka,
 D.B. Cooper – porywacz samolotu Boeing 727,
 D.J. Cooper – amerykański koszykarz, 
 Dale Cooper – główna postać amerykańskiego serialu Miasteczko Twin Peaks,
 Davie Cooper – szkocki piłkarz,
 Dominic Cooper – brytyjski aktor filmowy, telewizyjny, radiowy i teatralny,
 Duane Cooper – amerykański koszykarz,
 Duff Cooper – brytyjski polityk, dyplomata i pisarz,
 Earl Cooper – amerykański kierowca wyścigowy,
 Emil Cooper – rosyjski dyrygent,
 Emrhys Cooper – angielski aktor telewizyjny, filmowy i teatralny, tancerz,
 Gary Cooper – amerykański aktor filmowy,
 George Cooper – amerykański aktor filmowy,
 Gladys Cooper – brytyjska aktorka sceniczna, filmowa i telewizyjna, 
 Gordon Cooper – pułkownik-pilot United States Air Force, inżynier i astronauta,
 Gwen Cooper – amerykańska pisarka,
 Henry Cooper – angielski bokser, 
 Ivan Cooper – północnoirlandzki polityk,
 Jackie Cooper – amerykański aktor i reżyser filmowy oraz telewizyjny,
 Jacqui Cooper – australijska narciarka dowolna,
 James Fenimore Cooper – amerykański powieściopisarz,
 Jason Cooper – brytyjski muzyk rockowy,
 Jeanne Cooper – amerykańska aktorka filmowa i telewizyjna,
 Jenkins Cooper – liberyjski piłkarz,
 Jilly Cooper – brytyjska pisarka,
 John Cooper – strona ujednoznaczniająca,
 Joyce Cooper – angielska pływaczka,
 Kenny Cooper – amerykański piłkarz,
 Leon Cooper – amerykański fizyk,
 Leroy Cooper – amerykański muzyk, saksofonista,
 Malcolm Cooper – brytyjski sportowiec,
 Mani Cooper– brytyjska kombinatorka norweska,
 Marcel Cooper – amerykański zapaśnik w stylu klasycznym,
 Marissa Cooper – postać z serialu Życie na fali,
 Martin Cooper – amerykański naukowiec, uważany za ojca telefonów komórkowych,
 Melville Cooper – brytyjski aktor,
 Merian C. Cooper – amerykański filmowiec, generał brygadier Armii Stanów Zjednoczonych oraz podpułkownik pilot Wojska Polskiego,
 Michael Cooper – amerykański koszykarz,
 Michael Cooper – brytyjski fotograf,
 Mort Cooper – amerykański baseballista, 
 Odisnel Cooper – kubański piłkarz,
 Oswald Bruce Cooper – amerykański typografik, kaligrafik i nauczyciel,
 Paul Cooper – angielski piłkarz,
 Peter Cooper – amerykański przemysłowiec i wynalazca, 
 Quade Cooper – australijski rugbysta pochodzący z Nowej Zelandii,
 Ray Cooper – brytyjski muzyk,
 Richard Tennant Cooper – angielski malarz i grafik,
 Riley Cooper – amerykański zawodnik futbolu amerykańskiego,
 Robert C. Cooper – kanadyjski scenarzysta i producent filmowy,
 S. Barry Cooper – brytyjski matematyk,
 Sheila Cooper – brytyjska lekkoatletka,
 Susan Cooper – angielska autorka książek dla dzieci,
 Terry Cooper – angielski piłkarz i trener,
 Tommy Cooper – brytyjski komik,
 Wayne Cooper – angielski snookerzysta,
 Wilhelmina Cooper – amerykańska modelka,
 Whina Cooper – liderka nowozelandzkiej społeczności Maorysów,
 William Cooper – amerykański przyrodnik, 
 Winifred Cooper – brytyjska malarka, tłumaczka, poetka,
 Yvette Cooper – brytyjska polityk.

Miejscowości w USA:
 Cooper – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Washington
 Cooper – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Delta
Gminy w USA:
 Cooper (ang. Cooper Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Sangamon
 Cooper (ang. Cooper Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Monona
 Cooper (ang. Cooper Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Webster
 Cooper (ang. Cooper Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Washington
 Cooper (ang. Cooper Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Kalamazoo
 Cooper (ang. Cooper Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Gentry
 Cooper (ang. Cooper Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clearfield
 Cooper (ang. Cooper Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Montour
 Cooper (ang. Cooper Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Aurora
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Cooper (ang. Cooper County) – w stanie Missouri

Zobacz też 
  w tytułach artykułów